Стерлядь прісноводна — представник роду Осетер (Acipenser) з родини осетрових. Стерлядь — єдина з осетрових живе у прісних водах.
 Стерлядь прісноводна — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 Стерлядь прісноводна — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.